5589 De Meis – asteroide della fascia principale

 Angelo Camillo De Meis (1817-1891) – patriota, filosofo e politico italiano
 Salvatore (Salvo) De Meis (1930-2016) – ingegnere e storico della scienza italiano